België:
Molenhoek (Deerlijk), een gehucht in de gemeente Deerlijk
Molenhoek (Evergem), wijk in Oost-Vlaanderen, Evergem en Belzele
Molenhoek (helling), een heuvel in West-Vlaanderen
Molenhoek (Lokeren), een gehucht in de stad Lokeren
Molenhoek (Wondelgem), wijk in de Gentse deelgemeente Wondelgem

'Nederland:
Molenhoek (Axel), buurtschap in Zeeland.
Molenhoek (Druten), buurtschap in Gelderland.
Molenhoek (Echt), buurtschap in Nederlands Limburg.
Molenhoek (Heumen), buurtschap in de Gelderse gemeente Heumen, vlak bij Nederasselt.
Molenhoek (Mook en Middelaar, Heumen) (Molenpoort),'' dorp ten zuiden van Nijmegen op de grens van Nederlands Limburg en Gelderland.
Molenhoek (Overijssel), buurtschap in de gemeente Steenwijk.
Molenhoek (Ossenisse), buurtschap in de gemeente Hulst in Zeeland.
Molenhoek (Rosmalen), voormalig gehucht, thans een wijk van Rosmalen.
Molenhoek (Terhole), buurtschap in de gemeente Hulst in Zeeland.
Molenhoek (Terneuzen), buurtschap in de gemeente Terneuzen.